Paul Häfliger ist der Name von

* Paul Häfliger (1886–1950), deutscher Industrieller und Kriegsverbrecher schweizerischer Herkunft
 Paul Haefliger (1914–1982), Schweizer Maler